Die deutsche Baseball-Bundesliga 2017 war die 34. Saison der Baseball-Bundesliga. Die reguläre Spielzeit startete am 31. März und endete am 16. Juli. Vom 29. Juli bis zum 27. August folgten Interleague-Spiele, in deren Anschluss ab dem 2. September in den Play-offs der Deutsche Meister ermittelt wurde. Als Titelverteidiger gingen die Mainz Athletics in die Saison. Die Dohren Wild Farmers stiegen aus der 2. Bundesliga Nord, die Saarlouis Hornets aus der 2. Bundesliga Süd in die jeweilige Staffel der 1. Bundesliga auf. Aus der 1. Bundesliga Nord stiegen die Hannover Regents freiwillig, aus 1. Bundesliga Süd die Tübingen Hawks sportlich ab. Somit spielte weiterhin die Division Nord mit 7 Mannschaften, die Division Süd mit 8 Mannschaften.

Im Zuge einer Ligareform wurden Interleague-Spiele eingeführt, bei denen nach Ende der Hauptrunde die vier besten Teams einer Staffel je zwei Spiele gegen die vier bestplatzierten Mannschaften der anderen Staffel austrugen. Aus einer Tabelle, in der alle Spiele (Haupt- und Interleague-Runde) mit ausschließlicher Beteiligung dieser acht Mannschaften berücksichtigt wurden, wurde eine Setzliste für die Play-offs gebildet. Die übrigen Mannschaften erspielten in Play-downs die Absteiger und Relegationsteilnehmer.

Teilnehmer 

Folgende 15 Teams nahmen, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2017 teil. Sortiert sind die Clubs nach ihrer Vorjahresplatzierung in der regulären Saison.

Reguläre Saison 
Zeitraum: 31. März – 16. Juli 2017

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd 

Mainz gewann den direkten Vergleich mit Haar 3:1.

Play-Downs

1. Bundesliga Nord Play-downs 
Zeitraum: 29. Juli – 10. September 2017

Da die 1. Bundesliga Nord nur aus sieben Mannschaften bestand, gab es keinen direkten Absteigern. Dortmund spielte die Relegation gegen den Zweiten der Play-Offs der 2. Bundesliga Nord.

Relegation 
Zeitraum: 30. September – 8. Oktober 2017

Somit stieg Bremen in die 1. Bundesliga Nord auf, Dortmund in die 2. Bundesliga Nord ab.

1. Bundesliga Süd Play-downs 
Zeitraum: 29. Juli – 9. September 2017

Somit verblieb Saarlouis in der 1. Bundesliga, Bad Homburg stieg aufgrund des Aufstieges der Ulm Falcons ab.

Interleague-Runde 
Zeitraum: 29. Juli – 27. August 2017

Stand nach der regulären Saison

Abschlusstabelle 

Haar gewann den direkten Vergleich gegen Bonn mit 2:0, ebenso Solingen gegen Paderborn. Mainz hatte im Vergleich mit Dohren die bessere Team-Quality-Balance.

Play-offs 
Zeitraum: 2. September – 14. Oktober 2017

All-Star-Game 2017 
Das All-Star-Game der Baseball-Bundesliga wurde am 23. Juli 2017 im Ballpark der Haar Disciples in München-Haar zwischen einer Auswahl von Spielern der Baseball-Bundesliga und der Deutschen Baseballnationalmannschaft ausgetragen. Die Nationalmannschaft gewann das Spiel deutlich mit 11:1. Philip Schulz von den Heidenheim Heideköpfen wurde als Most Valuable Player ausgezeichnet. Das Home Run Derby gewann Ryan Bollinger von den Haar Disciples.

Weblinks 
 Offizielle Website der 1. Baseball-Bundesliga
 Offizielle Website des Deutschen Baseball- und Softballverbandes

Einzelnachweise 

2017
Baseball 2017
Sportsaison 2017